Черемисино — название населённых пунктов в России:

 Черемисино — село в Михайловском районе Амурской области.
 Черемисино — деревня в Муромском районе Владимирской области.
 Черемисино — деревня в Южском районе Ивановской области.
 Черемисино — деревня в Орловском районе Орловской области.
 Черемисино — деревня в Ельнинском районе Смоленской области.
 Черемисино — деревня в Чернском районе Тульской области.
 Черемисино — деревня в Ясногорском районе Тульской области.